Die 2. deild karla 1986 war die 32. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Neben Meister Völsungur Húsavík stieg auch der Zweitplatzierte KA Akureyri in die 1. deild karla auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die 1. deild karla auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1986
Fußballsaison 1986